Renfro ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Renfro (1982–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Dean Renfro (1932–2012), US-amerikanischer Footballspieler
 Mel Renfro (* 1941), US-amerikanischer Footballspieler
 Mike Renfro (* 1955), US-amerikanischer Footballspieler
 Ray Renfro (1929–1997), US-amerikanischer Footballspieler
 Will Renfro (1932–2010), US-amerikanischer Footballspieler

siehe auch:
 Alex Renfroe (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 William Cary Renfrow (1845–1922), US-amerikanischer Politiker